Grigorij Grigor'evič Orlov – statista russo
 Grigorij Ivanovič Orlov – statista russo